Sier ist der Name für:

 Sier (Ameland), eine ehemalige Siedlung auf Ameland
 MS Sier, ein Schiff im Fährdienst nach Ameland

Sier ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Sier (* 1955), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Sihr
 Siehr
 SIR